ABN AMRO World Tennis Tournament 2006 — 34-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в нидерландском городе Роттердам, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной золотой серии.

В 2006 году турнир прошёл с 20 по 26 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Николай Давыденко (№ 6 в мире на тот момент).

Одиночный турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Радек Штепанек с четвёртой попытки выигрывает финал соревнования в рамках основного тура ассоциации.

Парный турнир

Факты 
 Пол Хенли выигрывает 1-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кевин Ульетт выигрывает 1-й титул в сезоне и 25-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 ABN AMRO World Tennis Tournament
 ATP Тур 2006
 Мировой Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Нидерланды
Теннис
Февраль 2006 года
2006